Lamo ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Lamo (1981–2018), US-amerikanischer Hacker 
 Regina de Lamo (1870–1947), spanische Pianistin, Musik- und Gesangslehrerin, Intellektuelle und Aktivistin